Ministro – componente di un governo
Ministro di culto – soggetto che esercita un ufficio religioso
Ministro generale dell'Ordine francescano – moderatore supremo dell'Ordine dei frati minori

Pagine correlate 
Ministri (disambigua)